Olimpijska tekmovanja v smučarskih skokih na XX. zimskih olimpijskih igrah so potekala na skakalnicah v Pragelatu.

Medalje

Srednja skakalnica (HS-106) 
Norvežan Lars Bystøl je osvojil prvo zlato medaljo za Norveško in svojo drugo zmago. Vodilnemu po prvih skokih, Rusu Dimitriju Vasilijevu, se je ponesrečil drugi skok in je pristal na 10. mestu. Od slovenskih reprezentantov se je edini v drugi krog uvrstil Primož Peterka in končal na 30. mestu.

Velika skakalnica (HS-140)

Ekipno

Zunanje povezave 
 Uradni rezultati vseh tekem 

Športi Zimskih olimpijskih iger 2006
2006